Журнал "Фінансовий контроль"' — це науково практичний журнал. Видається з інформаційної підтримки Державної аудиторської служби України. Засноване видання в квітні 1999 року. Журнал видається 12 раз на рік.

Основні рубрики: 
«Місцеві бюджети», «Публічні закупівлі», «У фокусі перевірки», «ІТ-діджиталізація», «Аудитору – на замітку», «Запитання та відповіді», «Корисно знати».

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 23487-13327 ПР від. 02.07.2018

Мова видання: 
Журнал виходить українською мовою .

Видання зорієнтоване на широку читацьку аудиторію: бухгалтерів, ревізорів, працівників Державної аудиторської служби України, співробітників міністерств і відомств, регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування України, керівників і фахівців усіх галузей економіки, вчених і практиків, аспірантів і студентів.

Наукометрія: 
Електронний архів журналу зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. 
Журнал внесено до таких міжнародних наукометричних баз даних наукових видань та каталогів:
- Google Scholar

Тематика:
• контроль державних фінансів;

• бюджетна, податкова політики;

• облік та аудит;

• методологія здійснення контролю бюджетних коштів;

• відповіді фахівців на запитання читачів;

• новини законодавства та урядової діяльності.

Засновник і видавець:
Державне підприємство «Державне управління комплексного забезпечення».

Примечания

Ссылки 
 [www.fincontrol.com.us]
 
 

Журнали України
Українські економічні журнали